Пельгжимка () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Злоторыйский повят, Нижнесилезское воеводство. Население 4802 человека (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Чапле
 Нова-Весь-Гродзиска
 Нове-Лонки
 Пельгжимка
 Пробощув
 Сендзимирув
 Твардоцице
 Войцешин
 Ястшембник

Соседние гмины 
 Гмина Львувек-Слёнски
 Гмина Свежава
 Гмина Варта-Болеславецка
 Гмина Влень
 Гмина Загродно
 Гмина Злоторыя

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Нижнесилезского воеводства